Auberge de Castille (Il-Birgu)
 Auberge de Castille (La Valette)